Godeffroy steht für:

 die französische Entsprechung von Gottfried
 Godeffroy (Familie), hugenottische Familie
 Museum Godeffroy in Hamburg
 Journal des Museum Godeffroy
 Landhaus J. C. Godeffroy in Hamburg
 Landsitz Gustav Godeffroy (Beausite) in Hamburg
 Susanne Godeffroy (Schiff), ein Segelschiff
 Liniendienst von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn
 Godeffroy (New York), Ort im Orange County, Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten

Godeffroy ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Godeffroy (1814–1893), deutscher Reeder und Kaufmann, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Carl Godeffroy (1787–1848), deutscher Diplomat
 Ernst Godeffroy (1884–1963), deutscher Reeder
 Gustav Godeffroy (1817–1893), deutscher Kaufmann und Hamburger Senator
 Jean Cesar Godeffroy (Johan Cesar Godeffroy; 1742–1818), deutscher Kaufmann

 Oscar Godeffroy (1875–1953), deutscher Kaufmann

 Richard Godeffroy (1847–1895), österreichischer Chemiker

Siehe auch:
 Cesar Godeffroy
 Peter Godeffroy
 Godefroy